Holandia:
 Ravenstein – miasto

Niemcy:
 Ravenstein – dzielnica Hennef (Sieg)
 Ravenstein – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Neckar-Odenwald

Osoby:
 Ludwig Ravenstein – niemiecki kartograf
 Simon Ravenstein – niemiecki architekt

Inne:
 Ravenstein – państwo